Claiborne County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Claiborne County (Mississippi)
Claiborne County (Tennessee)